Antonio Marchesano – calciatore svizzero
 Enrico Marchesano – dirigente d'azienda italiano
 Giuseppe Marchesano – politico e avvocato italiano
 Tommaso Leone Marchesano – politico e avvocato italiano